Purcham kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pīr Cham, ort, Zanjan, 
 Purcham (ort i Iran), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar